Игнац Чапка (24 февраля 1791, , Моравия — 5 июня 1881, Вена) — австрийский юрист и бургомистр Вены.

Изучал право в Оломоуце и Вене.

В 1838—1848 годах был бургомистром Вены; среди его достижений на должности было обеспечение освещения города в ночное время керосиновыми фонарями, строительство водопровода и каналов. Вынужден был уйти в отставку с должности бургомистра в связи с революцией 1848—1849 годов в Австро-Венгрии.

С 1856 по 1859 был полицмейстером (директором городской полиции — нем. Polizeidirektor) Вены. С 1859 года — на пенсии.

Библиография 
 Czapka von Winstetten Ignaz [w:] Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950, t. 1, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1957, s. 160.
 Czapka Ritter von Winstetten, Ignaz [w:] Constant von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, t. 3, 1858 (Online Version).
 Ignaz Czapka [w:] Österreich-Lexikon von aeiou.

Бургомистры Вены